Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1994 — 58-й чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив в період з 25 квітня по 8 травня 1994 року.  

Група А Больцано, Канацеї та Мілан, Італія 25 квітня — 8 травня 1994.

Група В Копенгаген (Данія) 7 квітня — 17 квітня 1994.

Група С1 Попрад та Списька Нова Весь, (Словаччина) 18 березня — 27 березня 1994.

Група С2 Барселона, (Іспанія) 13 березня — 19 березня 1994.

Чемпіонат світу Група А

Посів та групи 

Група А
  
  
  
 
  
  

Група В
  
  
  
 
   
  
</div>

Попередній раунд

Група А 

Таблиця

Група В 

Таблиця

Матч за 11 - 12 місця

Плей-оф

Найкращі бомбардири 
Джерело: http://www.quanthockey.com/whc/en/seasons/1994-whc-players-stats.html

Найкращі воротарі 
Список п'яти найращих воротарів, сортованих за відсотком відбитих кидків. У список включені лише ті гравці, які провели щонайменш 50% хвилин.
ЧНЛ = часу на льоду (хвилини:секунди); КП = кидки; ГП = голів пропушено; СП = Середня кількість пропущених шайб; %ВК = відбитих кидків (у %); ША = шатаутиДжерело: http://www.quanthockey.com/whc/en/seasons/1994-whc-goalies-stats.html

Найкращі гравці чемпіонату світу 
Найкращими гравцями були обрані (Директорат турніру):
 Воротар  Білл Ренфорд
 Захисник  Магнус Свенссон
 Нападник  Пол Карія

Найкращі гравці за версією журналістів:

 Воротар  Білл Ренфорд
 Захисники  Магнус Свенссон —  Тімо Ютіла
 Нападники  Пол Карія —  Саку Койву —  Ярі Куррі

Чемпіонат світу Група В

Чемпіонат світу Група С1

Чемпіонат світу Група С2

Кваліфікація 
Група 1
  —  8:3, 8:1

Група 2
  —  34:1, 24:0

Перший раунд 
Група 1

Група 2

Фінал 28 - 31 місця

Фінал 32 - 35 місця

Посилання  
 Архів  
 Архів   
 Архів  
 Архів 

1994 у хокеї з шайбою
Чемпіонати світу з хокею із шайбою
Квітень 1994
Травень 1994
Спорт у Мілані
Больцано